En , 
 Domaszowice, village et siège de la gmina du même nom en voïvodie d'Opole.
 Domaszowice, village de la voïvodie de Sainte-Croix.